Cocârlă este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Pavel Cocârlă (n. 1893 – d. sec. al XX-lea), meșteșugar și politician moldovean, membru al Sfatului Țării.
 Trandafir Cocârlă (1929–1991), om de stat comunist român.

Vezi și
Cocârla